Sabotaggio – atto volto a recare danno
 Sabotaggio – romanzo di Clive Cussler
 Sabotaggio – film del 1936
 Sabotaggio – singolo dei Calibro 35 del 2015